Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Cottesmore :
 le , lancé en 1917, était un dragueur de mines de classe Hunt. Elle a servi pendant la Première Guerre mondiale et a été payée et vendue en 1919 ;
 le , lancé en 1940, était un destroyer de classe Hunt. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a été vendu à la Marine égyptienne en 1950 sous le nom de Port-Saïd et a servi dans les années 80 de navire-école ;
 le , lancé en 1982 et mis hors service en 2005, était un navire de guerre des mines d'une autre classe Hunt.

Cottesmore